Vi sono due musei a Roma con il nome di Museo di Roma:
Museo di Roma in Trastevere
Museo di Roma a Palazzo Braschi